kaliber – najmniejsza średnica przewodu lufy
 kaliber – rozmiar i typ mechanizmu zegarka
 kaliber – cecha konia